Georgina Póta (* 13. Januar 1985 in Budapest) ist eine ungarische Tischtennisspielerin. Sie wurde zweimal Europameisterin.

Werdegang 
Georgina Póta begann 1990 im Alter von fünf Jahren mit dem Tischtennisspielen und schloss sich 1994 dem Verein Statisztika Budapest an. Mit dessen Damenmannschaft gewann sie von 1998 bis 2006 mit Ausnahme von 2000 achtmal die ungarische Meisterschaft. 2006 und 2008 wurde sie ungarische Meisterin im Einzel, 2010 und 2013 (mit Petra Lovas) gewann sie den Titel im Doppel.

Erste internationale Erfolge erzielte sie Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre bei den Jugend-Europameisterschaften:
 1998: Kadetten, Silber im Doppel mit 	Ildikó Csernyi
 1999: Kadetten, Gold im Mixed mit Dániel Zwickl
 2000: Junioren, Silber im Doppel mit Ildikó Csernyik
 2001: Junioren, Gold im Doppel mit Ildikó Csernyik und mit der Mannschaft
 2002: Junioren, Gold im Einzel
2003 siegte sie im europäischen Ranglistenturnier TOP-12 für Jugendliche.

Bei den Erwachsenen startete Póta erstmals 2003 bei einer Weltmeisterschaft, bis heute (2011) nahm sie neunmal an einer WM teil. Dabei erreichte sie 2007 das Viertelfinale im Doppel. Seit 2005 wurde sie viermal für Europameisterschaften nominiert. Dabei wurde sie 2008 zusammen Europameister im Doppel mit Krisztina Tóth, mit der sie bereits 2007 im Endspiel gestanden hatte. Eine weitere Goldmedaille gewann sie 2007 mit dem ungarischen Damenteam. 2008 und 2012 qualifizierte sie sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Mit der deutschen Tanja Hain-Hofmann kam sie 2005 ins Doppel-Halbfinale der ITTF Pro Tour-Grand Finals.

In der nationalen Rangliste von Ungarn belegte sie von 2007 bis 2009 jeweils den zweiten Platz hinter Krisztina Tóth.

Aktivitäten in Deutschland 
2008 wechselte sie in die deutsche Bundesliga zu 3B Berlin (heutiger Name „Ttc berlin eastside“), 2020 ging sie zu Budaörs (Ungarn).

Privat 
Im Mai 2017 heiratete Georgina Póta Norbert Kovács, den ungarischen Schwimmer und Olympiateilnehmer von 2008.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 24. Juni 2014)
  (abgerufen am 24. Juni 2014)
  (abgerufen am 24. Juni 2014)

Tischtennisspieler (Ungarn)
Tischtennisspieler (ttc berlin eastside)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Ungarn)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Ungarn)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Ungar
Geboren 1985
Frau